Unar bezeichnet:

 Unar (Objektiv), ein Kameraobjektiv von Zeiss
 Unar (Einheit), eine historische Gewichtseinheit
 The Unarchiver, ein Daten(de)kompressionswerkzeug

Siehe auch:
 Unär